Zkratka EMEA může mít tyto významy:

 někdejší zkratka pro Evropskou lékovou agenturu (European Medicines Agency), regulační orgán EU pro hodnocení medicínských produktů
 zkratka slov Europe, the Middle East and Africa, souhrnné označení regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky

Zkratky